Hans Siewert ist der Name folgender Personen:

* Hans Siewert (Sänger) (1872–1941), deutscher Opernsänger (Tenor) und Regisseur
 Hans Siewert (Heimatforscher) (1932–2019), deutscher Heimatforscher und Autor